Naselje u Hrvatskoj:
 Laze, naselje u Brodsko-posavskoj županiji
 Srijemske Laze, naselje u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 Ćosine Laze, Laze Prnjavor i Vasine Laze, naselja u sklopu grada Požege

Naselja u Sloveniji:
 Laze (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Laze (Gorenja vas – Poljane, Slovenija), naselje u općini Gorenja vas - Poljane
 Laze (Logatec, Slovenija), naselje u općini Logatec
 Laze (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto
 Laze (Velenje, Slovenija), naselje u općini Velenje
 Laze (Velike Lašče, Slovenija), naselje u općini Velike Lašče